Сурхай:

 Сурхай I ибн Умал-Мухаммад (ум. 1567) — шамхал Тарковский.
 Сурхай II ибн Чопан (ум. 1614) — шамхал Тарковский.
 Сурхай III (1641—1668) — шамхал Тарковский, кумыкский правитель, государственный деятель, полководец на рубеже середины XVII века.
 Сурхай ибн Гарай-бек (1680—1748) — правитель Гази-Кумуха, участвовал в разгроме войск Надир-шаха.
 Сурхай ибн Мухаммад (1744—1827) — правитель Гази-Кумуха, который вёл многочисленные войны с Россией.